Bert peut faire référence à :

Prénom
Un prénom d'origine germanique
 Bert André (1941-), un acteur néerlandais,

Patronyme

 Adolphe Claude Bert, (1803-1871), homme politique français ;
 Anne Bert (1958-2017), écrivaine française  
 Camille Bert (1880-1970), acteur de théâtre et de cinéma français  
 Flo Bert (1898-1981), actrice américaine
 Joris Bert (1987-), joueur français de baseball
 Liliane Bert (1922-2015), actrice française  
 Mickaël Bert (1980-), joueur français de rugby à XV
 Paul Bert (1833-1886), médecin et homme politique français
 Paul-André Chailley-Bert (1890-1973) : médecin français

Noms dans la fiction
 une tortue personnage de Duck and cover, film d'animation de propagande américain de 1951
 un personnage de 1, rue Sésame créé par Frank Oz

Commune française
 Bert, une commune française de l'Allier

Cinéma 
 Bert, film espagnol de Lluís Casasayas sorti en 1998
 Bert, film américain de Scott Beehner sorti en 2006

Télévision 
 Bert, série télévisée suédoise diffusée en 1994

Intelligence artificielle 
 BERT, méthode de pré entraînement des algorithmes de traitement automatique du langage naturel.

Voir aussi
 , forme féminine du prénom
 Prénoms composés contenant le mot Bert : Albert, Hubert, Robert, , Bertrand…
 

Patronyme français
Patronyme anglais